Sint-Rafaëlkerk (Heidelberg)
 Sint-Rafaëlkerk (Izegem)
 Chiesa di San Raffaele (Milaan)
 Chiesa di San Raffaele (Napels)
 Sint-Rafaëlkerk (Raversijde)
 Sint-Rafaëlkerk (Utrecht)
 Orgel van de Sint-Rafaëlkerk in Utrecht
 Chiesa dell'Angelo San Raffaele (Venetië)
 Sint-Rafaëlkerk (Vilnius)